Maurizio Carta – tenore italiano
Maurizio Carta – triatleta italiano
Maurizio Carta – urbanista italiano